Bella d'estate/Stella del nord – singolo di Mango del 1987
Bella d'estate – programma televisivo in onda su Raidue nel 1987
Bella d'estate – singolo di Mika e Michele Bravi del 2020